Jméno a příjmení Ondřej Němec má více nositelů:

 Ondřej Němec (hudební skladatel) (1799–1846) – český hudební skladatel, vojenský kapelník a pozounista
 Ondřej Němec (fotograf) (* 1960) – český fotograf
 Ondřej Němec (* 1984) – český hokejista